Wolfswinkel ist

ein Ortsname:
 deutscher Name des Stadtteils Wilczy Kąt des Stadtbezirks Wrocław-Krzyki (Breslau) in der polnischen Wojewodschaft Niederschlesien
 Wolfswinkel (Birken-Honigsessen), Ortsteil der Gemeinde Birken-Honigsessen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Wolfswinkel (Eberswalde), Wohnplatz der Stadt Eberswalde, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Wolfswinkel (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz, Landkreis Ost-Prignitz-Ruppin, Brandenburg
 Am Wolfswinkel (Leipzig), Straße und Siedlung zwischen Leipzig und Markkleeberg, Sachsen
 Wolfswinkel (Storkow (Mark)), Wohnplatz der Stadt Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Wolfswinkel (Wörth), Ortsteil der Gemeinde Wörth, Landkreis Erding, Bayern

ein Familienname:
 Ricky van Wolfswinkel (* 1989), niederländischer Fußballspieler